

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Andrea Iannone (1989-), pilote de vitesse moto italien ;
 Dorothy Iannone (1933-2022), artiste peintre américaine ;
 Pat Iannone (1982-), joueur de hockey sur glace italo-canadien ;

Homonymie de patronyme